О мызе О. Жеребцовой см. Горбунки

«Беззаботная» () — социальная комедия британского режиссёра Майка Ли. Фильм снят на государственные деньги с использованием поступлений от национальной лотереи. Как и в других фильмах режиссёра, диалоги и ситуации «Беззаботной» в значительной части импровизированы. 
Премьера состоялась на Берлинском кинофестивале 2008 года. Фильм был очень тепло принят публикой и критиками.

Сюжет 
Поппи уже тридцать лет, но она, кажется, пока не думает о замужестве. Она делит квартиру с подругой, работает в детском саду, в свободное время ходит на курсы фламенко, любит подурачиться и вообще живёт в своё удовольствие. Поначалу всё время улыбающаяся, жизнерадостная женщина кажется большим ребёнком, не способным думать о будущем, однако выпадающие на её долю за время фильма испытания вскрывают мудрость Поппи и способность справляться с психологически сложными ситуациями. Ей удаётся находить общий язык и с проблемными детьми, и с полоумными бродягами, а также смеяться, когда её корчит от боли на столе костоправа.
Она начинает занятия по обучению вождению машиной и, незаметно для себя, влюбляет в себя инструктора, сухаря и профессионала до мозга костей.

Анализ 
Салли Хокинс, как выразился Андрей Плахов, наделила своего персонажа «улыбкой наивной, но мудрой дурочки из разряда тех, которых играла Джульетта Мазина». 
По замечанию критика Дж. Хобермана, идеализированный персонаж Хокинс — своего рода князь Мышкин, ниспосланный в современный мир, чтобы бескорыстно сеять добро, оттого на прагматиков он производит впечатление «идиота».

Тем не менее, современное воплощение добра и мудрости не всесильно. Поппи удаётся растопить сердце юного драчуна, однако она не в состоянии исцелить душевно искалеченных взрослых. Таким предстаёт её инструктор по вождению Скотт — закомплексованный мизантроп, живущий в мире самообмана. Боясь признаться в испытываемых к Поппи нежных чувствах, Скотт больше других обвиняет её в инфантильном, безответственном отношении к жизни.

В ролях 
 Салли Хокинс — Поппи
 Эдди Марсан — Скотт
 Алексис Зегерман — Зои
 Эллиот Кауэн — продавец книг
 Андреа Райзборо — Доун
 Шинед Мэтьюз — Элис
 Кейт О'Флинн — Сьюзи
 Сара Нилз — Тэш
  — Хизер
 Нонсо Анози — Эзра
  — Тим

Награды и номинации 
 2008 — приз «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль (Салли Хокинс).
 2008 — две премии британского независимого кино за лучшую мужскую роль второго плана (Эдди Марсан) и за лучшую женскую роль второго плана (Алексис Зегерман), а также номинация в категории «лучшая женская роль» (Салли Хокинс).
 2008 — две номинации на премию Европейской киноакадемии: лучший фильм и лучшая актриса (Салли Хокинс).
 2008 — Rotten Tomatoes признал «Беззаботную» лучшей комедией.
 2008 — лучший фильм года по мнению критика The New York Times Манолы Даргис.
 2009 — номинация на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (Майк Ли).
 2009 — премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле (Салли Хокинс), а также номинация в категории «лучший фильм — комедия или мюзикл».

Примечания

Ссылки 
 
  
 «Беззаботная» на сайте Box Office Mojo

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2008 года
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2008 года